Goody’s Headache Powder 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Nextel Cup auf dem Bristol Motor Speedway von 1996 bis 1999, siehe Irwin Tools Night Race
 ein Rennen im NASCAR Nextel Cup auf dem Martinsville Speedway von 1996 bis 1998, siehe Goody's Fast Relief 500